De volgende plaatsen in Bulgarije
Skobelevo (Chaskovo), dorp in gemeente Dimitrovgrad, oblast Chaskovo;
Skobelevo (Lovetsj), dorp in gemeente Lovetsj, oblast Lovetsj;
Skobelevo (Plovdiv), dorp in gemeente Rodopi, oblast Plovdiv;
Skobelevo (Sliven), dorp in gemeente Sliven, oblast Sliven;
Skobelevo (Stara Zagora), dorp in gemeente Pavel Banja, oblast Stara Zagora.